Кубок Стамбула 2014 — 10-й розыгрыш ежегодного профессиональный женского теннисного турнира, проводящегося в Стамбуле (Турция) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Игрался на открытых хардовых кортах.

В 2014 году турнир прошёл с 14 по 20 июля. Турнир являлся одним из последних соревнований WTA в Европе до Открытого чемпионата США.

Общая информация 
Последний раз турнир проводился в 2010 году и после перерыва вернулся в календарь. Первым номером посева стала Каролина Возняцки (№ 15 в мире на тот момент). Датская теннисистка смогла подтвердить статус фаворита и стала победительницей турнира. В финале Возняцки обыграла вторую сеянную на турнире Роберту Винчи.

В парном турнире главный приз завоевали Мисаки Дои и Элина Свитолина, переигравшие в финале Оксану Калашникову и Паула Каню.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Каролина Возняцки обыграла  Роберту Винчи со счётом 6-1, 6-1.
 Возняцки выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Винчи сыграла 2-й одиночный финал в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

|RD1-seed01=1/WC
|RD1-team01= Каролин Возняцки
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=2
|RD1-team02= Роберта Винчи 
|RD1-score02-1=1
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=
}}

 Парный турнир 
  Мисаки Дои /  Элина Свитолина''' обыграли  Оксану Калашникову /  Паулу Каню со счётом 6-4, 6-0.
 Дои выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Свитолина выигрывает первый в карьере парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Кубок Стамбула по теннису
 WTA Тур 2014
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Турция
Теннис
Июль 2014 года
2014